

Лозен () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Стражиця.
 Лозен () — село в Міській області Софія. Входить до складу общини Столична.
 Лозен () — село в Пазарджицькій області. Входить до складу общини Септемврі.
 Лозен () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Стара Загора.
 Лозен () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Любимець.

Отель-де-Лозен